Pacobo ist ein Ort und eine Unterpräfektur in der Elfenbeinküste, im Departement Taabo (Region Agnéby-Tiassa im Distrikt Lagunes), im Süden des Landes gelegen.

Die Einwohnerzahl beträgt 14.510 Menschen (Zensus 2014).

In Pacobo befindet sich ein Ausbildungs- und Forschungszentrum des Kakaounternehmens Saco Barry Callebaut, das 240 Millionen CFA-Francs kostete (etwa 370.000 Euro).

Einzelnachweise 

Ort der Elfenbeinküste
Lagunes
Ort in Afrika
Verwaltungseinheit in der Elfenbeinküste